Latrobe kan syfta på följande platser:

Australien 

 Latrobe, Tasmanien, ort, 
 Latrobe Council, 
 City of Latrobe,

USA 

 Latrobe, Pennsylvania, ort, Westmoreland County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar